Diplolepis är ett släkte av steklar som beskrevs av Geoffroy 1762. Diplolepis ingår i familjen gallsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gallsteklar
Diplolepis